Touro (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Touro (Vila Nova de Paiva), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Paiva